Le Windy City Open 2005 est l'édition 2005 du tournoi de squash Windy City Open qui se déroule à l'University club of Chicago du 22 au . 

En finale, David Palmer s'impose face à  Amr Shabana.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open

Liens externes 
 

Masculin 2005
Squash en 2005
Sport à Chicago en 2005
Sport aux États-Unis en janvier 2005